Бедро може да се отнася за:
 Бедро (анатомия) – анатомична част на тялото
 Геометрично понятие – част от триъгълник
 Бедрена кост - най-дългата и най-силна тръбеста кост в скелета на животните